Bureaubladachtergrond
Wallpaper (tijdschrift)
Wallpaper (band)